Torre Angela kan syfta på:

 Torre Angela, Rom – Roms trettonde zon
 Torre Angela (Roms tunnelbana) – en station på Roms tunnelbanas Linea C